

Pessoas
Wayne Hennessey

Localidades
Hennessey (Oklahoma)

Desambiguação